Gustaf Åberg kan avse:

 Gustaf Åberg (borgmästare)
 Gustaf Åberg (konstnär)
 Gustaf Åberg (museiintendent)